Albert Keck – calciatore tedesco
 Telescopi Keck – osservatorio astronomico nelle isole Hawaii
 5811 Keck – asteroide della fascia principale